24, een jaartal
 24 (getal), is het natuurlijke getal volgend op 23 en voorafgaand aan 25
 Nederland 24, het televisienetwerk van digitale themazenders van de Nederlandse Publieke Omroep
 24 (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie van de televisiezender FOX
 24 (puzzel), rekenpuzzel
 24: Redemption, een film uit 2008
 Vierentwintig (album), een album van de Nederlandse rapper Snelle